Сталагна́т, или сталакто́н — натечно-капельное хемогенное отложение в карстовых пещерах. Сталагнаты представляют собой колонноподобные образования, возникающие при соединении сталактитов и сталагмитов.

См. также 
 Сталактит
 Сталагмит
 Карст

Примечания

Ссылки 

Хемогенные образования в пещерах
Спелеология